Жанатаева — женская форма фамилии Жанатаев.
 Жанатаева, Ирэна Салиховна (род. 1988) — исполнительница кавказских национальных танцев, солистка ГФЭАТ «Балкария», хореограф, заслуженная артистка республик Ингушетия и Кабардино-Балкария.
 Жанатаева, Мадина Каирлиевна (род. 1991) — полузащитник сборной Казахстана по футболу и ЖФК «БИИК-Казыгурт».